Крошинский () — польский дворянский герб.

Род Крошинских пошёл от князя Вигунда, сына князя Ольгерда Гедиминовича; он имел владения в Смоленском княжестве и в начале XVI века переселился в Литву.

Описание 
В красном поле ворота, с сторожевою башнею о трех зубцах.

Герб используют 
5 родов
Kroszyński, Krószyński, Lichtarowicz, Lichtarski, Lichtarzewski

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Польские дворянские гербы
Гербы с княжескими коронами